Гусево (нем. Groß Gnie) — посёлок в Правдинском районе Калининградской области. Входит в Мозырьское сельское поселение.

География 
Посёлок Гусево расположен на реке под названием Путиловка (бассейна Преголи), в 25 км по прямой к востоку от районного центра, города Правдинска.

История 
Поселение относится к исторической области Восточной Пруссии именем Бартия. Впервые Гниэ упоминается в документах в 1567 году.

В 1627 году поселение разделилось на Гросс Гни и Кляйн Гни (Большой и Малый Гни).

По итогам Второй Мировой войны передан в состав СССР вкупе с северной частью Восточной Пруссии.

В 1947 году Гросс Гни переименован в посёлок Гусево.

Интересные факты 
В посёлке сохранились немецкие сельскохозяйственные постройки.

Население

Примечания 

Населённые пункты Правдинского района